Polygyra uvulifera är en snäckart som först beskrevs av Robert James Shuttleworth 1852.  Polygyra uvulifera ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
uvulifera